

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Gwoździec – część miasta Krzeszowice
 Gwoździec – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn 
 Gwoździec – część wsi Potakówka w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Gwoździec – część wsi Lubenia w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia
 Gwoździec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów

Ukraina 
 Gwoździec (Гвіздець, daw. Gwoździec Miasto) – osiedle typu miejskiego w obwodzie iwanofrankiwskim
 Gwoździec (Гвоздець) – wieś w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Gwoździec Miasto (gmina)